McDermitt est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Josh McDermitt (né en 1978), acteur américain

Toponyme

, communauté frontalière du Nevada et de l'Oregon
, aéroport public
, caldeira chevauchant le Nevada et l'Oregon
Fort McDermitt, localité du Nevada

Voir aussi
Fort McDermit, ancien fort de l'armée américaine

Homonymie de toponyme